MF é o acrônimo genérico para MultiFrequência ou MultiFrequêncial.
 MF é o acrônimo genérico para Medium frequency.
 Mestre FIDE (MF), título concedido pela FIDE aos enxadristas que atingem determinada pontuação em competições oficiais.

Desambiguações de siglas